Râul Budeasa se poate referi la:

 Râul Budeasa, Galbena
 Râul Budeasa, Râul Doamnei

Vezi și 
 Râul Buda (dezambiguizare)
 Râul Budoș (dezambiguizare)

 Budeasa, comună în județul Argeș, România

Toponime românești